Saint-Berthevin steht für:
 Berthevin de Parigny, den heiligen Bertwin (Lebensdaten im neunten Jahrhundert)

Französische Gemeinden im Département Mayenne:
 Saint-Berthevin
 Saint-Berthevin-la-Tannière